Die Liste der europäischen Regionen nach Bruttoinlandsprodukt sortiert die NUTS-2 Regionen Länder der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs nach ihrer Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) im Jahr 2018. Die NUTS bezeichnen eine hierarchische Systematik zur eindeutigen Identifizierung und Klassifizierung der räumlichen Bezugseinheiten der amtlichen Statistik in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die hier gelisteten NUTS-2 Regionen können rein statistischen Zwecken dienen, wie z. B. im Falle Bulgariens oder Ungarns. Bei anderen Ländern beruhen sie dagegen auf realen Verwaltungseinheiten wie z. B. im Falle der Provinzen Belgiens oder der Regionen Italiens. Kleinere Länder wie Estland oder Luxemburg können als eine einzige Region gelten.

Liste (2018) 

Folgende Liste gibt das erbrachte Bruttoinlandsprodukt in jeder Region in Millionen Euro an. Außerdem ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in nominellen sowie kaufkraftbereinigten Euro angegeben und der sich daraus ergebende Kaufkraftindex im Vergleich zum EU-Durchschnitt. Die regionale Kaufkraft der einzelnen Regionen im Vergleich zum EU-Durchschnitt beeinflusst die Verteilung von EU-Fördergeldern maßgeblich.

Siehe auch 
Wirtschaft der Europäischen Union
Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt
Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf

Einzelnachweise 

Wirtschaft (Europäische Union)
Bruttoinlandsprodukt
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung